Brad Spence (né en 1984), skieur alpin canadien ;
 Bruce Spence (né en 1945), acteur néo-zélandais ;
 Debbie Spence (née en 1967), joueuse américaine de tennis ;
 Irven Spence (1909-1995), animateur américain ;
 Jamie Spence (né en 1963), golfeur anglais ;
 Jennifer Spence (née en 1977), actrice canadienne ;
 Jonathan Spence (1936-2021), historien américain ;
  ;
  ;
 Mike Spence (1936-1968), pilote automobile britannique ;
 Nevin Spence (1990-2012), un joueur irlandais de rugby à XV ;
 Paul Spence (né en 1976), acteur, musicien et journaliste canadien ;
 Ralph Spence (1890-1949), scénariste américain ; 
  ;
 William Blundell Spence (1814-1900), artiste, musicien et peintre britannique.

Toponymie 

 Mine de Spence, une mine à ciel ouvert de cuivre située au Chil.

Patronyme anglais